Der Experience ist ein Looping-Hoch-Rundfahrgeschäft des Herstellers KMG aus Holland. Ein Exemplar reiste bis 2009 in Deutschland, ist dann aber nach Holland an Familie v.d. Marel verkauft worden. Zwei weitere reisen in England, eines wurde für den stationären Betrieb gebaut und hat eine 50 % höhere Kapazität.

Das Geschäft besitzt 24 Fahrgastträger, welche vier überlagernde Bewegungen erfahren. Drei Ausleger rotieren um eine Mittelposition und können in verschiedenen Winkeln angehoben werden. An den Auslegern befinden sich T-Träger, welche wiederum um den Ausleger rotieren. Am Ende dieser T-Träger sind jeweils 4 Sitze angebracht, welche erneut eine eigenständige Drehung vollziehen, die Antriebe laufen rechts- und linksrum und lassen sich einzeln ansteuern. Hieraus resultiert ein vollkommen individueller Fahrablauf.

Fahrgeschäftsmodell